FFMC steht für:
 Fédération française des motards en colère, französischer Motorradclub
 Fine Fuel Moisture Code, Waldbrandstufe

Abkürzung